Smoke Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Smoke Creek (Alaska), im Bundesstaat Alaska
 Smoke Creek (Niagara River), Nebenfluss des Niagara River im Bundesstaat New York
 Smoke Creek (Wyoming), im Bundesstaat Wyoming